Primeira Divisão – denominazione della massima serie del campionato portoghese di calcio dal 1938 al 1999, ora Primeira Liga
 Primeira Divisão – massima serie del campionato di calcio della Guinea Bissau
 Primeira Divisão – massima serie del campionato di calcio di Macao
 Primeira Divisão – massima serie del campionato portoghese di pallavolo femminile
 Primeira Divisão – massima serie del campionato portoghese di pallavolo maschile